Trash (englisch Müll) steht für:
 Trash, kulturelles Produkt mit geringem geistigen Anspruch
 Trashfilm, dem Trashgenre zugehöriger Film
 Trash (1970), US-amerikanischer Film von Paul Morrissey aus dem Jahr 1970
 Trash (2014), brasilianisch-britischer Film von Stephen Daldry aus dem Jahr 2014
 Trash (Album), Album von Alice Cooper
 Trash (Band), schwedische Hardrockband
 Trash (Roman), Roman von Andy Mulligan aus dem Jahr 2010
 White Trash, die weiße Unterschicht in den USA

Trash ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Roger Trash (1959–2011), deutscher Musiker und Buchautor 
 Tommy Trash (* 1987), australischer DJ und Produzent
 Trash (* 1995), deutscher Beatboxer und Bandmitglied von Sarah Sophie; bürgerlich Sebastian „Timo“ Eckmüller

Siehe auch:
 Thrash Metal, eine Stilrichtung des Metal
 Träsch
 Tresch